Passe Navigo, een betaalsysteem toegangspas van openbaar vervoer in de Franse regio Île-de-France.
 Navigo, de officiële naam van het nationaal visserijmuseum te Oostduinkerke.